Onderdistrict in Indonesië
 Sukaraja (Seluma), een onderdistrict van het regentschap Seluma in de provincie Bengkulu
 Sukaraja (Bogor), een onderdistrict van het regentschap Bogor in de provincie West-Java
 Sukaraja (Sukabumi), een onderdistrict van het regentschap Sukabumi in de provincie West-Java
 Sukaraja (onderdistrict van Tasikmalaya), een onderdistrict van het regentschap Tasikmalaya in de provincie West-Java
Plaats in Indonesië
 Sukaraja (Darul Makmur), een plaats in het regentschap Nagan Raya in de provincie Atjeh
 Sukaraja (Kedurang Ilir), een plaats in het regentschap Bengkulu Selatan in de provincie Bengkulu
 Sukaraja (Seginim), een plaats in het regentschap Bengkulu Selatan in de provincie Bengkulu
 Sukaraja (Sukaraja, Seluma), een plaats in het regentschap Seluma in de provincie Bengkulu
 Sukaraja (Batu Brak), een plaats in het regentschap Lampung Barat in de provincie Lampung
 Sukaraja (Cukuh Balak), een plaats in het regentschap Tanggamus in de provincie Lampung
 Sukaraja (Way Tenong), een plaats in het regentschap Lampung Barat in de provincie Lampung
 Sukaraja (Air Putih), een plaats in het regentschap Batu Bara in de provincie Noord-Sumatra
 Sukaraja (Siantar Marihat), een plaats in het regentschap Pematang Siantar in de provincie Noord-Sumatra
 Sukaraja (Logas Tanah Darat), een plaats in het regentschap Kuantan Singingi in de provincie Riau
 Sukaraja (Ciawigebang), een plaats in het regentschap Kuningan in de provincie West-Java
 Sukaraja (Sukaraja, Bogor), een plaats in het regentschap Bogor in de provincie West-Java
 Sukaraja (Buay Madang), een plaats in het regentschap Ogan Komering Ulu in de provincie Zuid-Sumatra
 Sukaraja (Cempaka), een plaats in het regentschap Ogan Komering Ulu in de provincie Zuid-Sumatra
 Sukaraja (Kikim Tengah), een plaats in het regentschap Lahat in de provincie Zuid-Sumatra
 Sukaraja (Kota Agung), een plaats in het regentschap Lahat in de provincie Zuid-Sumatra
 Sukaraja (Mekakau Ilir), een plaats in het regentschap Ogan Komering Ulu Selatan in de provincie Zuid-Sumatra
 Sukaraja (Muaradua Kisam), een plaats in het regentschap Ogan Komering Ulu Selatan in de provincie Zuid-Sumatra
 Sukaraja (Pajar Bulan), een plaats in het regentschap Lahat in de provincie Zuid-Sumatra
 Sukaraja (Sirah Pulau Padang), een plaats in het regentschap Ogan Komering Ilir in de provincie Zuid-Sumatra
 Sukaraja (Tanah Abang), een plaats in het regentschap Muara Enim in de provincie Zuid-Sumatra
 Sukaraja I, een plaats in het regentschap Ogan Komering Ulu Selatan in de provincie Zuid-Sumatra

Zie ook 
 Suka Raja (doorverwijspagina)